El duque Cristián de Olbemburgo (en alemán: Christian Nikolaus Udo Peter Herzog von Oldenburg; Rastede, Alemania Occidental, 1 de febrero de 1955) fue, desde 1971 hasta 2014, el heredero de los derechos dinásticos del desaparecido trono de Oldemburgo por ser el único hijo varón del desaparecido duque Antonio Gunter de Oldemburgo y de su esposa, la princesa Amelia de Löwenstein-Wertheim-Freudenberg; es por lo tanto, actual jefe de la Casa de Oldemburgo. Cristián es bisnieto de Federico Augusto II, último soberano de Oldemburgo.

Matrimonio y descendencia 
Cristián contrajo matrimonio el 26 de septiembre de 1987 en Pronstorfm con la condesa Carolina zu Rantzau (1962), hija del conde Christian zu Rantzau (1924-2002) y de su esposa Heloise von Lettow-Vorbeck (1923), por línea materna es nieta del comandante alemán Paul von Lettow-Vorbeck, el matrimonio tiene cuatro hijos:
 Duque Alejandro Pablo Juan Gaspar Andrés Daniel Carlos Felipe de Oldemburgo (17 de marzo de 1990).
 Duque Felipe Constantino Viduquindo Raimundo Clemente Juan Enrique de Oldemburgo (28 de diciembre de 1991).
 Duque Antonio Federico Luis Juan Vicente de Oldemburgo (9 de enero de 1993).
 Duquesa Catalina Bibiana Edvina Isabel de Oldemburgo (20 de febrero de 1997).

Ancestros

Referencias 

Duques no reinantes de Oldemburgo
Nobles de Alemania del siglo XX
Pretendientes al trono de Oldemburgo